Vysoká  ist der Name folgender Orte 

in der Slowakei:
 Vysoká (Banská Štiavnica), Gemeinde im Okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj
 Vysoká (Sabinov), Gemeinde im Okres Sabinov/Prešovský kraj
 Vysoká nad Kysucou, Gemeinde im Okres Čadca/Žilinský kraj
 Vysoká nad Uhom, Gemeinde im Okres Michalovce/Košický kraj
 Vysoká pri Morave, Gemeinde im Okres Malacky/Bratislavský kraj

in Tschechien:
 Vysoká ve Slezsku (Waissak), Gemeinde im Okres Bruntál
 Vysoká u Havlíčkova Brodu (Hochtann), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod 
 Vysoká nad Labem (Wischka), Gemeinde im Okres Hradec Králové 
 Vysoká u Mělníka, Gemeinde im Okres Mělník 
 Vysoká u Příbramě, Gemeinde im Okres Příbram
 Vysoká u Jevíčka, Gemeinde im Okres Svitavy 
 Ortsteil Vysoká  der Gemeinde Dalovice, Okres Karlovy Vary 
 Vysoká (Hustopeče nad Bečvou) (Wissoken), Ortsteil der Minderstadt Hustopeče nad Bečvou, Okres Přerov
 Vysoká (Chrastava) (Hohendorf), Ortsteil der Gemeinde Chrastava, Okres Liberec
 Ortsteil Vysoká der Gemeinde Javorník u Vysokého Mýta, Okres Ústí nad Orlicí 
 Ortsteil Vysoká (Hochdorf) der Stadt Jihlava, Okres Jihlava
 Ortsteil Vysoká der Gemeinde Kosova Hora, Okres Příbram
 Ortsteil Vysoká der Gemeinde Jesenice u Sedlčan, Okres Příbram
 Vysoká (Lešná), Ortsteil der Gemeinde Lešná, Okres Vsetín
 Vysoká (Malá Morava) (Neudorf-Alt), Ortsteil der Gemeinde Malá Morava, Okres Šumperk
 Ortsteil Vysoká (Wisset) der Gemeinde Málkov u Chomutova, Okres Chomutov 
 Ortsteil Vysoká u Holic der Gemeinde Ostřetín, Okres Pardubice 
 Vysoká (Stará Voda) (Maiersgrün), Ortsteil der Gemeinde Stará Voda u Mariánských Lázní, Okres Cheb
 Vysoká (Suchdol), Ortsteil der Gemeinde Suchdol u Kutné Hory, Okres Kutná Hora 

Vysoká ist der Name folgender Berge:

 Vysoká (Lausitzer Gebirge) (deutsch: Trögelsberg), 545 m hoher Berg im Lausitzer Gebirge, Tschechien
 Vysoká (Kleine Karpaten), 754 m hoher Berg in den Kleinen Karpaten, Slowakei
 Vysoká (Vsetínské vrchy), 1024 m hoher Berg in den Vsetínské vrchy, Tschechien
 Vysoká (Gratzener Bergland) (deutsch: Hochwald), 1034 m hoher Berg im Gratzener Bergland, Tschechien
 Vysoká (Hohe Tatra) (deutsch: Tatraspitze), 2547 m hoher Berg in der Hohen Tatra, Slowakei

Siehe auch
Wysoka (Begriffsklärung)